Alphonse Leweck (ur. 16 grudnia 1981 w Luksemburgu) − luksemburski piłkarz grający na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
Leweck jest wychowankiem klubu Young-Boys Diekirch. Latem 2001 roku przeniósł się do klubu Etzella Ettelbruck, w którym, z roczną przerwą na występy w Jeunesse Esch (sezon 2010−2011) występuje do tej pory.

Kariera reprezentacyjna 
Leweck w reprezentacji Luksemburga zadebiutował 13 lutego 2002 roku w towarzyskim meczu przeciwko Albanii. Na boisku przebywał do 67 minuty. Do tej pory rozegrał 54 mecze w reprezentacji, w których zdobył 4 bramki (stan na 21 czerwca 2013).

Życie prywatne 
Jego brat Charles, również jest piłkarzem i graczem reprezentacji Luksemburga.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Luksemburga w piłce nożnej
Piłkarze Etzelli Ettelbruck
Piłkarze Jeunesse Esch
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Luksemburgu (miasto)